Медени́н () — вилайет в Тунисе.
 Административный центр — город Меденин.
 Площадь — , население —

География 
На юге граничит с вилайетом Татавин, на западе с вилайетом Кебили, на северо-западе с вилайетом Габес, на востоке с Ливией.

На северо-востоке омывается водами Средиземного моря, на севере залив Габес. Вилайет включает в себя остров Джерба.

Административное деление 
Вилайет Меденин делится на 9 округов:
 Бен-Гардан (Ben Gardane)
 Бени-Хеддаш (Beni Khedache)
 Аджим (Djerba — Ajim)
 Хумт-Сук (Djerba — Houmt Souk)
 Мидун (Djerba — Midoun)
 Северный Меденин (Médenine Nord)
 Южный Меденин (Médenine Sud)
 Сиди-Махлуф (Sidi Makhlouf)
 Джарджис (Зарзис) (Zarzis)

Примечания 

Меденин (вилайет)